Германский союзный талер (союзный талер, ферейнсталер от ) — крупная серебряная монета (18,52 г серебра 900 пробы) и денежная единица большинства германских государств, а также Австрии и Лихтенштейна во второй половине XIX столетия.
 Швейцарский союзный талер (бундесталер от ) — медалеподобный талер цюрихского медальера Штампфера, на лицевой стороне которого изображены гербовые щиты 13 союзных и 7 примкнувших к ним кантонов Швейцарии, чеканился во второй половине XVI века.